Saint-Isidore ist der Name folgender Orte:
 Saint-Isidore (Nizza), Stadtteil von Nizza, Frankreich
 St. Isidore (Alberta), Weiler in der Provinz Alberta

Gemeinden in Kanada:
 Saint-Isidore (La Nouvelle-Beauce), Provinz Québec
 Saint-Isidore (New Brunswick), Provinz New Brunswick
 Saint-Isidore (Roussillon), Provinz Québec
 Saint-Isidore-de-Clifton, Provinz Québec